Lemkes sel. Witwe steht für:
 Lemkes sel. Witwe (Roman), einen deutschen Roman von Erdmann Graeser
 Lemkes sel. Witwe (1928), einen deutschen Stummfilm von Carl Boese
 Lemkes sel. Witwe (1957), einen deutschen Kinospielfilm von Helmut Weiss